Список країн за виробництвом рису представлений станом на 2000, 2008 і 2009. У списку представлена ​​заснована на даних ФАО статистика країн, які виростили понад 1 млн тонн рису в 2009.

Посилання 
 Complete list, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН

Рисівництво
Сільське господарство за країною
рис